Corycaeus huxleyi – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1860 roku przez angielskiego antropologa i zoologa sir Johna Lubbocka.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1860 roku